Sezer ist ein türkischer weiblicher und (überwiegend) männlicher Vorname sowie Familienname mit der Bedeutung „feinfühlig, verständnisvoll“.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Sezer Akgül (* 1988), türkischer Ringer
 Sezer Badur (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Sezer Özmen (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Sezer Öztürk (* 1985), türkischer Fußballspieler

Weiblicher Vorname 

 Sezer Duru (* 1942), türkische Übersetzerin

Familienname 
 Ahmet Necdet Sezer (* 1941), 10. Staatspräsident der Türkei
 Ataç Sezer (* 1979), türkischer Komponist der zeitgenössischen Musik
 Bünyamin Sezer (* 1988), türkischer Gewichtheber
 Melis Sezer (* 1993), türkische Tennisspielerin
 Nuri Sezer (1938–2014), türkischer Schauspieler, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Sennur Sezer († 2015), türkische Schriftstellerin
 Zeki Sezer (* 1957), türkischer Chemieingenieur und Politiker

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname